Подру́ги: множественное число, см. подруга
 «Подруги» () — название нескольких картин австрийского художника Густава Климта:
 «Подруги» — вариант названия картины 1904 года.
 «Подруги I» — картина 1907 года.
 «Подруги II» — картина 1916 года.
 «Подруги» — советский фильм 1935 года.
 «Подруги» — итальянский фильм 1955 года.
 «Подруги» — вариант названия советского фильма «Ткачихи» 1973 года.
 «Подруги» — российский фильм 2010 года.
 «Подруги» — американский телесериал, выходивший в 2000—2008 годах.

См. также 
 Три подруги (мультфильм)
 Подружка
 Подруга (значения)